Операция «Джорнимен» (; ) — поход британской эскадры в южную часть Атлантического океана в ноябре 1977 года в целях демонстрации военно-морского присутствия для предупреждения возможного аргентинского вторжения на Фолклендские острова.

Предыстория 

К середине 1970-х годов отношения Великобритании и Аргентины серьёзно обострились в связи с тем, что стороны, несмотря на несколько попыток начать переговоры, так и не смогли выйти на решение принадлежности Фолклендских островов. В 1973 году аргентинское правительство Хуана Перона направило в ООН официальный документ с претензиями на острова. Британское руководство всерьёз опасалось, что Аргентина может пойти на военное решение спора.

В 1976 году пришедшая к власти в Буэнос-Айресе военная хунта генерала Хорхе Видела начала принимать практические меры по наращиванию аргентинского присутствия в районе Фолкленд и других островов в Южной Атлантике, находившихся под британским управлением (Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова). Без уведомления британцев на архипелаг  высадилась аргентинская группа из 50 человек, которые начали постройку там военной базы . Дальнейшее увеличение аргентинского присутствия грозило привести к военному конфликту.

В течение 1977 года британские разведывательные службы получали информацию о планах Аргентины по высадке на Южный Туле дополнительных групп. Британский кабинет премьер-министра Джеймса Каллагэна в режиме строжайшей секретности поручил министерству обороны направить к территориям в Южной Атлантике эскадру Королевского флота. Поход эскадры получил название «Джорнимен». Палата Общин была формально уведомлена об операции «Джорнимен» только в 1982 году, во время Фолклендской войны. Гриф секретности был снят с документов об операции в 1995 году.

Поход эскадры 
К британским территориям в Южной Атлантике были направлены небольшие силы. Эскадра состояла из двух фрегатов и двух крупных вспомогательных кораблей. В середине пути к ним присоединилась атомная подводная лодка.

Состав британской эскадры 
 Атомная многоцелевая подводная лодка «Дредноут» ()
 Фрегат  ()
 Фрегат  ()
 Вспомогательный корабль  ()
 Вспомогательный корабль  ()

Из двух фрегатов наиболее современным был «Элэкрити», корабль «типа 21», вошедший в строй летом 1977 года. Однако старшим по соединению был командир «Фебы», фрегата . Оба корабля несли ударное ракетное вооружение (противокорабельные ракеты «Экзосет»). Подводная лодка «Дредноут» (первый корабль с атомной силовой установкой в Королевском флоте, вошедший в строй в 1963 году) присоединилась к эскадре через несколько дней после выхода.

Присутствие в Южной Атлантике 
Эскадра вышла в район Южных Сандвичевых островов в конце ноября 1977 года. У британского кабинета сохранялись серьёзные сомнения в отношении как целесообразности направления этих кораблей, так и международно-правового обоснования проведения операции «Джорнимен». Командирам кораблей были даны инструкции, сильно ограничивавшие их возможные действия в случае применения силы аргентинской стороной, рекомендовавшие проявлять максимальную сдержанность. Так, командиру «Дредноута» были даны указания в случае атаки со стороны аргентинских противолодочных сил не отвечать, а принять все меры для снижения угрозы жизням британских моряков — постараться уйти или даже всплыть.

При этом присутствие в составе эскадры атомной подводной лодки всячески скрывалось. В соответствии с приказом, лодка не должна была всплывать без острой необходимости. Однако аргентинское руководство было уведомлено по неофициальным каналам, что в Южной Атлантике находится британская атомная подводная лодка. Эскадра находилась в Южной Атлантике около двух месяцев. Британцы объявили о создании вокруг контролировавшихся ими островов 50-мильной (92,6 км) «зоны безопасности», при входе в которую аргентинские корабли и суда должны были объявлять о цели плавания.

Итог и последствия 
Поход британской эскадры стал чётким сигналом Лондона аргентинской военной хунте о том, что Великобритания намерена подкреплять свой контроль над островами силовыми средствами. Получив этот сигнал, Буэнос-Айрес очевидно решил не продолжать эскалацию конфликта, поскольку в конце 1977 года аргентинский персонал был выведен с Южного Туле. Таким образом, стороны вернулись к статус-кво. Вторжение Аргентины на Фолклендские острова в 1982 году, приведшее к войне с Великобританией, было, как считают специалисты, спровоцировано тем, что в Южной Атлантике в тот момент не было непосредственного британского военно-морского присутствия.

Успех операции «Джорнимен» имел весьма заметные последствия для военно-морского планирования ведущих стран мира. По мнению политологов, итоги этой операции тщательно изучались военно-морскими аналитиками США и существенно повлияли на стратегическое планирование Вашингтона. Так, командование ВМС США именно после операции «Джорнимен» пришло к выводу о необходимости постоянного присутствия в важных для Вашингтона районах мирового океана хотя бы небольших сил.

См. также 
 Хронология англо-аргентинского конфликта
 Фолклендская война
 Инцидент с «Шеклтоном»

Примечания 

1977 год в Аргентине
Фолклендская война
Конфликты 1977 года
Ноябрь 1977 года